Hatillo ou El Hatillo peut désigner :

Toponymes

Hatillo de Loba : une municipalité située dans le département de Bolívar ;

Hatillo pueblo viejo : une ancienne mine d'or ;

Hatillo : une commune du pays.

El Hatillo : capitale de la paroisse civile de Sucre de la municipalité de Fernando de Peñalver dans l'Anzoátegui ;
 El Hatillo : chef-lieu de la municipalité d'El Hatillo dans l'État de Miranda.

Subdivisions 
 El Hatillo : l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda ;
 El Hatillo : l'unique paroisse civile de la municipalité d'El Hatillo dans l'État de Miranda.

Autres 
 Hatillo pueblo viejo : la plus grande mine d'or du monde au début du  dans l'actuelle République dominicaine.

Homonymie de toponyme